Biografies:
 Christian Jensen (Galmsbüll, 1857 - Schleswig, 1936), professor i estudiós de la cultura de la Frísia septentrional 
 Christian Albrecht Jensen (Bredstedt, 1792 — 1870), pintor danès
 Daniel Jensen (Copenhaguen, 1979), futbolista danès que ocupà la posició de migcampista 
 Gustav Jensen (Königsberg, 1843 - Colònia, 1895), compositor i violinista alemany 
 Hans Siggar Jensen
 Jens Fink-Jensen (1956, Copenhaguen), escriptor, poeta, fotògraf i compositor danès
 Jens Arnold Diderich Jensen (Flensburg, 1849 - Copenhaguen, 1936), oficial de marina i explorador danès 
 Johannes Jensen, diversos personatges
 Mogens Frey Jensen (Glostrup, 1941), ciclista danès professional entre 1969 i 1971
 Niels Peter Jensen (Copenhaguen, 1802 – 1846), compositor, organista i flautista danès 
 Miscel·lània:
 Desigualtat de Jensen
 Jensen Beach, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida